Premier League 1993-94 var den anden sæson af Premier League. Manchester United vandt ligaen denne sæson. Sheffield United, Oldham Athletic og Swindon Town rykkede ned i The Championship.

Ligatabel 

K = Kampe spillet;  V = Kampe vundet;  U = Kampe uafgjort;  T = Kampe tabt;  MF = Mål for;  MM = Mål imod;  P = Point

Topscorerlisten

1993-94